III. Alfonz aragóniai király (1265–1291)
 III. Alfonz asztúriai király (848?–910)
 III. Alfonz portugál király (1210–1279)